AFI’s 100 Years… 100 Passions (100 лет… 100 страстей) — один из рейтинговых списков цикла AFI 100 Years… Американского института киноискусства, включил в себя 100 американских фильмов о любви.

Список был представлен 11 июня 2002 года на канале CBS специально приглашённой Кэндис Берген.

Список

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список победителей (100)
 Список номинантов (400)

Кинематографические рейтинги
Списки фильмов
Списки:Кинематограф США
Американский институт киноискусства